Eckert kan syfta på

Personer
Allan W. Eckert, amerikansk historisk författare
Andrea Eckert, österrikisk skådespelerska
Charles R. Eckert, amerikansk kongressman
 Cynthia Eckert (född 1965), amerikansk roddare
 Ellen Eckert (1854–1936), svensk skulptör och tonsättare
Ernst R. G. Eckert, tysk vetenskapsman
Franz von Eckert, tysk musiker
Fred J. Eckert, amerikansk kongressman från New York
Fritz Eckert, svensk arkitekt
George Nicholas Eckert, amerikansk kongressman från Pennsylvania
Harold Eckert, baseball pitcher
J. Presper Eckert, amerikansk ingenjör
Karl Anton Eckert, tysk dirigent
 Presper Eckert (1919–1995), amerikansk datorpionjär
Volker Eckert, tysk seriemördare
Wallace John Eckert, amerikansk astronom
William Eckert, amerikansk general
Win Scott Eckert, författare

Tyska efternamn